Phreatogammarus är ett släkte av kräftdjur. Phreatogammarus ingår i familjen Phreatogammaridae. 

Phreatogammarus är enda släktet i familjen Phreatogammaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Phreatogammarus